Ланс, копіє — тип лицарського списа.
 «Ланс» — американська балістична ракета малої дальності MGM-52.
 «Ланс» — французький футбольний клуб з міста Ланс.

Топонім 

 Ланс — громада округу Інсбрук-Ланд у землі Тіроль.

 Ланс — комуна в окрузі Монс провінції Ено, Валлонія.

 Ланс (Ланц) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Наварра.

 Ланс-Крік (Вайомінг) — переписна місцевість, штат Вайомінг

 Ланс — муніципалітет у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара.
 Ланс — місто в регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале.

 Ланс — громада в кантоні Вале